Zakrajc je lahko:
 Zakrajc Brodski (Hrvaška)
 Zakrajc Turkovski (Hrvaška)